Борис Фёдорович Исаев () – советский , по проектам которого в основном в Крыму возведено более 60 крупных жилых, общественных, промышленных зданий. Доработал проект кинотеатра «Симферополь», одной из визитных карточек города.

Биография 
Родился в Симферополе. Оставшись без отца в раннем возрасте был вынужден самостоятельно зарабатывать на жизнь. Уже в 14-летнем возрасте он вместе с братьями Игорем и Борисом Курчатовыми, будущими известными физиками, работал на железнодорожной станции, разгружая вагоны. 

Рано начал рисовать. В 1924 году познакомился со знаменитым художником-баталистом Н. С. Самокишем, который, разглядев в будущем архитекторе талант, снабдил его следующим удостоверением: «Настоящим удостоверяю, что, осмотрев работы Бориса Исаева, я признал его способным и подающим надежды… вследствие чего и принял его в число моих учеников. Всякая помощь для поощрения таланта мальчика была бы желательна и необходима». 

После окончания школы и трудовой деятельности поступил на архитектурный факультет Ленинградского строительного института. Дипломной работой, которая была защищена Борисом Исаевым в 1937 году, стал проект киногородка в Байдарской долине, не состоявшийся аналог советского Голливуда.

После Великой Отечественной войны с 1944 по 1981 год работал в КрымНИИпроекте главным архитектором проектов, заведующим архитектурного сектора. Большая часть его проектов посвящена созданию облика Симферополя. В 1956 году по его проекту был доработан и закончен кинотеатр «Симферополь», который простоял в недостроенном виде с 1941 года и сильно пострадал в ходе бомбардировок. К проекту архитектора В. П. Калмыкова Исаев добавил два арочных портала с ажурными колоннадами, которые стали крыльями основного корпуса и сформировали ансамбль площади, а также летнюю эстраду, которая примыкала к восточному фасаду здания.

В 1960—1980 годы работал над проектами общественных зданий — больниц, вузов, здравниц.

Начало 1990-х годов стал самым тяжелым периодом в жизни архитектора — на небольшую пенсию в условиях кризиса ему приходилось содержать семью. В 1999 году Б. Ф. Исаев был удостоен звания заслуженного архитектора Автономной Республики Крым за проект кинотеатра «Симферополь». Само здание признано памятником культурного наследия (номер в государственном реестре 911710988920005). Он также получил пожизненную стипендию президента Украины.

В январе 2005 года он прокомментировал возрождение кафедрального собора Александра Невского (архитектор И. И. Шарлемань), который хорошо помнил в молодости, до его уничтожения в сентябре 1930 года:

Храм поражал своим великолепием. Сюда съезжались люди со всей России. Помню звучащий здесь голос Шаляпина и других артистов, исполнявших церковные песнопения. В храме была замечательная акустика. Дивный звон большого колокола разносился окрест и был слышен во многих селах Симферопольского района. Душа ликует в ожидании того момента, когда вновь услышу колокольный звон главной святыни Крыма. Надеюсь, Господь даст мне, девяностошестилетнему, дожить до этого радостного момента.

Скончался в возрасте 96 лет 13 марта 2006 года и похоронен в Симферополе.

Основные известные проекты

Симферополь 
 6-я Городская больница (1967)
 7-я Городская больница (1976)
 больничный городок по ул. Гагарина
 детская областная больница с поликлиникой (1981)
 кинотеатр «Симферополь», Дом кино (1954—1956)
 Крымский педагогический институт, ныне Таврическая академия КФУ имени В. И. Вернадского (1969)
 Студенческий городок по ул. Ялтинской
 Корпуса Крымского медицинского института (1955—1960)
 Корпуса Крымского агротехнологического университета в пгт Аграрное (1959—1965)
 центр техобслуживания «ВАЗ»
 Центральный рынок (1957)
 Жилой квартал на ул. Алуштинской (1954)
 Школа № 3 на ул. Лермонтова, 14а (1980)

Другие города 
 городская больница (Керчь)
 Дом милиции (Севастополь)
 здание Комитета государственной безопасности (Севастополь)
 санаторий «Чайка» (Евпатории)
 хирургический корпус (Керчь)
 Кинотеатр (1963, Феодосия)
 Пансионаты Харьковского политехнического института и военного училища бронетанковых войск (1970, Алушта)

Награды 
 Заслуженный архитектор Автономной Республики Крым (1999)
 Премия Автономной Республики Крым за 1999 год в области архитектуры (2000) — за большой вклад в создание архитектурного облика г. Симферополя и других городов Крыма

Память 
 Мемориальная доска на фасаде кинотеатра «Симферополь», открытая в 2009 году к 100-летию архитектора

Примечания

Литература